Jan Hofmann je jméno více známých osob:

 JUDr. Jan Hofmann (* 1952) – podnikatel působící v 90. letech 20. století v autobusové dopravě zejména pod značkami JUDr. Jan Hofmann Č. S. A. D. Klíčov, Bohemiatour a. s. a Hofmann GmbH
 Jan Hofmann (notář) (* 1945) – prezident notářské komory pro hlavní město Prahu v letech 1993–1996
 Ján Hoffman (1945–1968) – slovenský fotbalista
 Jan Hofmann (politik) (* 1985) – český politik, od 2021 poslanec PSP, technolog, podnikatel, zastupitel a radní  Kněžmostu

Související články 
 Hoffmann